een plaats of locatie waar iets of iemand zich bevindt, al dan niet ten opzichte van iets of iemand anders, zie locatie;
 sociale positie;
 een plaats of functie binnen een instantie, zie functie (positie);
 een bepaalde houding van het lichaam die wordt aangenomen;
 een bepaalde stijl gedurende seks, ook wel standje genoemd;
 de plaats van de vingers op een strijkinstrument;
 in de beurswereld, de positie long versus short, zie long gaan en short gaan;
 positiekleding, zwangerschapskleding.